Young [jang] (angl. mladý) může znamenat:

příjmení osob
 Adam Young (* 1986) – americký hudebník, zpěvák, skladatel a producent
 Alexander Young (hudebník) (George Alexander; 1938–1997) – skotský kytarista
 Andre Young (* 1965) viz Dr. Dre, americký rapper
 Angus Young (* 1955) – skotský kytarista
 Ashley Young (* 1985) – anglický fotbalista
 Astrid Young (* 1962) – kanadská zpěvačka
 Bailey De Young (* 1989) – americká herečka a tanečnice
 Bob Young (* 1945) – britský hudebník a spisovatel
 Brigham Young (1800–1877) – prezident Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů
 Bruce A. Young (* 1956) – americký televizní a filmový herec
 Burt Young (* 1940) – americký filmový herec
 Cyrus Young (1928–2017) – americký atlet, olympijský vítěz v hodu oštěpem
 David Young – více osobností
 Donald Young – více osobností
 Edward Young (1683–1765) - preromantický anglický básník a dramatik
 Faron Young (1932–1996) – americký country zpěvák
 Gary Young – více osobností, rozcestník
 George Young (1946–2017) – australský rockový hudebník, textař a producent
 James Young – více osobností
 John Young (1930–2018) – americký astronaut
 Kevin Young (* 1966) – americký atlet
 Kim Jong-Nam (* 1960) – jihokorejský zápasník
 La Monte Young (* 1935) – americký hudební skladatel
 Lamont Young (1851–1880) – australský topograf
 Larry Young (1940–1978) – americký jazzový varhaník
 Lee Thompson Young (1984–2013) – americký herec
 Lester Young (1909–1959) – americký jazzový saxofonista a klarinetista
 Liam Young (* 1979) – australský designér a architekt
 Loretta Youngová (1913–2000) – americká herečka
 Malcolm Young (1953–2017) – skotský zpěvák a kytarista
 Michael Young (1915–2002) – britský sociolog a politik
 Moon Geun Young (* 1987) viz Mun Kun-jong – jihokorejská filmová herečka
 Morna Young (* 1984) – skotská spisovatelka, herečka a hudebnice
 Neil Young (* 1945) – kanadský zpěvák, písničkář, hudebník a režisér
 Neil Young (album)
 Owen D. Young (1874–1916) – americký podnikatel, právník a diplomat
 Pegi Young (1952–2019) – americká zpěvačka
 Rodger Young (1918–1943) – americký voják
 Scott Young (* 1967) – americký hokejista
 Scott Young (novinář) (1918–2005) – kanadský novinář a spisovatel
 Sean Youngová (* 1959) – americká herečka
 Sheila Youngová (* 1950) – americká rychlobruslařka a cyklistka
 Snooky Young (Eugene Edward Young; 1919–2011) – americký jazzový trumpetista
 Stevie Young (* 1956) – skotský rockový kytarista
 Terence Young – režisér
 Thomas Young (1773–1829) – britský fyzik, lékař a egyptolog
 Todd Young (* 1972) – americký politik
 William Henry Young (1863–1942) – anglický matematik
 William Paul Young (* 1955) – kanadský spisovatel

přezdívky
 Young Buck (David Darnell Brown; 1981) – americký rapper
 Young Jeezy (Jay Jenkins; 1977) – americký rapper
 Young Maylay (Christopher Bellard; 1979) – americký rapper
 
jiný význam
 Ernst & Young – mezinárodní síť, která poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby
 Ernst & Young Plaza – mrakodrap v Los Angeles
 Ernst & Young Tower – mrakodrap v australském Sydney
 Everett Young – fiktivní postava seriálu Stargate Universe
 Forever Young (album) německé synthpopové skupiny Alphaville
 Too Young – píseň české skupiny A Banquet
 Vanda & Young – australští rockeři
 Young and Beautiful – píseň americké zpěvačky Lany Del Rey
 Young County – okres ve státě Texas v USA
 Young for Eternity – album britské skupiny The Subways
 Young Men's Christian Association viz YMCA
 Young Money Entertainment – americká hudební nahrávací společnost
 Young Women's Christian Association viz YWCA